Жадобин — русская фамилия; женская форма Жадобина.

Известные носители 
 Жадобин, Олег Владимирович (род. 1978) — российский бизнесмен и общественный деятель, мастер спорта по боксу, промоутер.
 Жадобин, Юрий Викторович (род. 1954) — белорусский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант.